Квашнин-Самарин — фамилия; имеет женскую форму Квашнина-Самарина.

Квашнины-Самарины — русский дворянский род, одного происхождения с Квашниными, из которого происходят:

 Квашнин-Самарин 
 Квашнин-Самарин, Александр Петрович (1732—1816) — российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, глава Орловского наместничества, губернатор Орловской губернии.
 
 Квашнин-Самарин, Пётр Фёдорович (1743—1815) — президент Юстиц-коллегии, правитель Умифского и Новгородского наместничеств.
 Квашнин-Самарин, Степан Дмитриевич (1838—1908) — государственный и общественный деятель, член Государственного совета, действительный статский советник.
 Квашнин-Самарин, Фёдор Петрович (1704—1770) — действительный тайный советник, герольдмейстер, президент Главного магистрата в Москве.

 Квашнина-Самарина 
 Квашнина-Самарина, Елизавета Петровна (в браке: Чернышёва; 1773—1828) — кавалерственная дама ордена Святой Екатерины меньшего креста.
 Квашнина-Самарина, Екатерина Владимировна (в браке: Родзянко; 1794—1877) — начальница Екатерининского института (1839—1877).

См. также 
 Квашнин